Kojełga (rzeka)

 Kojełga (miejscowość)